El Torneig d'Estrasburg 2017, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 de maig de 2017 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

La tennista australiana Samantha Stosur va reeditar el títol aconseguit l'any 2015.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
WTA Tour 2017